PKT steht als Abkürzung für:
  Bontang PKT Bontang Football Club, Fußballverein aus Bontang, Indonesien
 passenger kilometer transported tatsächlich erbrachte Beförderungsleistung, siehe Personenkilometer#Berechnung 
  PK (Maschinengewehr), Version PKT   
  Port Keats, Flughafen in Northern Territory, Australien nach dem IATA-Code 

Abkürzung